Cosma e Damiano, venerati come santi dalla Chiesa cattolica
Santi Cosma e Damiano, comune italiano in provincia di Latina
Santi Cosma e Damiano (diaconia)
Santi Cosma e Damiano, scultura di Donatello

Pagine correlate
Chiesa dei Santi Cosma e Damiano
Festa dei Santi Cosma e Damiano a Riace